Jan VI – papież 701-705
 Jan VI – patriarcha Konstantynopola 712-715
 Jan VI – chalcedoński patriarcha Jerozolimy w latach 838–842
 Jan VI – prawosławny patriarcha Antiochii w latach 1051–1062
 Jan VI – prawosławny patriarcha Aleksandrii w latach 1062–1100
 Jan VI Kantankuzen – cesarz bizantyjski 1347-1354
 Jan VI (król Portugalii) – król Portugalii 1816-1826
 Jan VI (książę Bretanii) – (książę Bretanii 24 XII 1389 – 29 VIII 1442)

eo:Johano (regantoj)#Johano la 6-a